Джокер  — многозначное слово:

Персонажи 
 Джокер — архетип.
 Джокер (DC Comics) — суперзлодей из серий комиксов о Бэтмене.
 Джокер (Джек Напье) — персонаж фильма «Бэтмен (1989)», основанный на злодее комиксов DC Comics.
 Джокер (Тёмный рыцарь) — персонаж фильма «Тёмный рыцарь (2008)», также основанный на злодее комиксов DC Comics.
 Джокер — персонаж Расширенной вселенной DC.
 Джокер (Артур Флек) — главный герой фильма «Джокер (2019)», который в течение картины получает одноимённое прозвище.
 Джокер — графический роман о суперзлодее.
 Джокер — персонаж серии игр Mass Effect, пилот космических кораблей Normandy SR1 и Normandy SR2.
 Джокер — главный герой Persona 5, глава банды Призрачных Похитителей Сердец.

Карточные игры 
 Джокер — название особой игральной карты.
 Джокер — карточная игра.
 Джокер покер — банковая игра.
 Джокерный пасьянс — одна из разновидностей пасьянса.
 Пропущенный джокер — карточная игра, популярная в Японии.

Музыка 
 Джокер — советская и российская рок-группа.
 Доминик Джокер (род. 1980) — российский певец.
 «Джокер» — песня группы «Король и Шут» из альбома "Продавец кошмаров".

Фильмы, сериалы 
 «Джокер» — фильм 1991 года, СССР.
 «Джокер» — фильм 2004 года, Украина.
 «Джокер» — телесериал 2010 года, Россия.
 «Джокер» — фильм 2012 года, Индия.
 «Джокер» — фильм 2013 года, Казахстан.
 «Джокер» — фильм 2016 года, Россия.
 «Джокер» — фильм 2019 года, США. Сольный фильм о персонаже DC Comics Джокере.
 «Джокер: Безумие на двоих» — сиквел фильма 2019 года, США

Другое 
 «Джокер» — лотерея Столото.
 «Джокер» — пляжный футбольнгый клуб.
Джокер — дополнительная секция на соревнованиях по ралли-кроссу, предназначенная для разгрузки траффика, по которой пилот должен обязательно проехаться как минимум один раз. Также, дополнительный проезд по "джокеру" могут назначить в качестве наказания.

См. также